Fantasi kan avse:

Fantasi – förmågan att skapa inre bilder, känslor och föreställningar
Dagdröm
Sexuell fantasi
Fantasi (musikverk) – ett musikstycke
Fantasi (musikalbum) – av popgruppen Freestyle
Fantasi (sång) – av popgruppen Freestyle

Se även
Fantasy – litterär genre
 Fantasivärld – en värld som är påhittad
Fantasyfilm – filmgenre